Стейн Стелс (); () — бельгийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «». Племянник бельгийского профессионального велогонщика Тома Стелса.

Карьера 
Стейн Стелс стал профессиональным велогонщиком в 2013 году, среди его результатов – подиум на классике Схал Селс  в 2016 году, 3-е место на этапе Тура Валлонии в 2019 году. В 2019 году подписал контракт с командой мирового тура , контракт рассчитан на два года (2020 и 2021).
Стейн Стелс: «Ещё в детстве я одевался в велоформу этой команды, так что моя мечта стала реальностью. Я смогу выступать с Тимом Деклерком и Ивом Лампартом, они мои лучшие друзья. Мы знаем друг друга 15 лет, поэтому будет интересно выступать в одной команде, а также работать с моим дядей Томом Стелсом. Работать с ним – лучшее, что может быть, потому что у нас очень близкие отношения.  На проконтинентальном уровне, где я выступал последние несколько лет,  я всегда старался быть хорошим помощником моим лидерам. Надеюсь выполнять такую же работу на уровне Мирового тура».

Достижения

Трек 

 2006
 1-й  Чемпион Бельгии - мэдисон (юниоры)
 1-й  Чемпион Бельгии - командная гонка преследования (юниоры)
 2007
 1-й  Чемпион Бельгии - омниум (юниоры)
 1-й  Чемпион Бельгии - индивидуальная гонка преследования (юниоры)
 1-й  Чемпион Бельгии - командный спринт (юниоры)
 1-й  Чемпион Бельгии - мэдисон (юниоры)
 2018
 3-й Чемпионат Бельгии - гонка по очкам

Шоссе 

 2010
 2-й Дварс дор хет Хагеланд
 4-й Grote Prijs Stad Geel
 2011
 9-й Ronde de l'Isard — Генеральная классификация
 2012
 4-й Flèche Ardennaise
 2013
 3-й Антверпсе Хавенпейл
 6-й Тур Кёльна
 2014
 1-й  Три дня Де-Панне — Спринтерская классификация
 7-й Polynormande
 2015
 1-й Dwars door de Vlaamse Ardennen
 2016
 1-й Grand Prix de la Ville de Lillers
 3-й Схал Селс
 2017
 8-й Схал Селс
 2019
 6-й Мемориал Рика Ван Стенбергена

Примечания

Ссылки 
  Стелс, Стейн на FirstCycling
 Стелс, Стейн Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 Официальный сайт Стелс, Стейн 

Велогонщики Бельгии